Brauchlin ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Brauchlin (* 1930), Schweizer Betriebswirtschafter
 Ernst Brauchlin (1877–1972), Schweizer Pädagoge, Schriftsteller und Freidenker